«Merry Go ’Round» — дебютная песня американской кантри-певицы Кейси Масгрейвс с её первого студийного альбома Same Trailer Different Park (2013). Песня была написана самой певицей и Джошем Осборном вместе с Shane McAnally, а сопродюсерами стали Luke Laird, Shane McAnally и сама Кейси Масгрейвс. Релиз сингла с песней состоялся 10 сентября 2012 года на лейбле Mercury Nashville.
Песня получила премию Грэмми в категории Лучшая кантри-песня на 56-й церемонии Grammy Awards.

История 
Песня получила положительные отзывы музыкальных изданий. Билли Дюкс (Billy Dukes) из журнала Taste of Country дал 4,5 звезды из 5 возможных, сравнив стиль песни и голос Кейси с Мирандой Ламберт. Журнал Rolling Stone включил песню в свой список лучших песен 2012 года под № 49, а радиокомпания NPR Music включила её в свой список лучших песен 2012 года (100 Favorite Songs of 2012). Журнал Billboard''' назвал её лучшей кантри-песней в своём списке «10 Best Country Singles of 2013». Музыкальное видео, снятое режиссёром Перри Бином (Perry Bean'') вышло в сентябре 2012 года. Песня получила золотой статус, а её тираж к февралю 2014 году составил в США 825,000 копий.

Награды

Чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 

 
 www.kaceymusgraves.com

Кантри-песни
Премия «Грэмми» за лучшую кантри-песню
Песни 2012 года
Песни 2013 года
Синглы Mercury Records
Дебютные синглы 2012 года
Песни Кейси Масгрейвс‎
Песни, написанные Джошем Осборном
Песни, написанные Шейном Маканалли